Поникаров — фамилия. Известные носители:
 Поникаров, Артём Антонович (род. 1997) — российский футболист.
 Поникаров, Василий Андреевич (1929—2014) — советский и украинский художник.
 Поникаров, Иван Ильич (1928—2016) — советский и российский учёный.